In questa pagina sono riportate le statistiche riguardanti l'Unione Sportiva Savoia 1908, società calcistica italiana di Torre Annunziata.

Bilancio del Savoia nei 5 campionati di primo livello disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate 
Statistiche aggiornate alla stagione 1924-1925.

 = Saldo positivo;  = Saldo neutro;  = Saldo negativo;

Bilancio del Savoia nei 5 campionati di secondo livello disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate 
Statistiche aggiornate alla stagione 1999-2000.

Bilancio del Savoia nei 25 campionati di terzo livello disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate 
Statistiche aggiornate alla stagione 2014-2015.

Note

Bibliografia
  

U.S. Savoia 1908
Savoia